Myrbogråsuggor (Platyarthridae) är en familj av kräftdjur som beskrevs av Albert Vandel 1946. Myrbogråsuggor ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Platyarthridae 121 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss